

Sport
Cavaliere – persona che si cimenta nell'equitazione

Storia militare
 Cavaliere – soldato a cavallo
Cavaliere – nel mondo greco, termine indicante sia una parte dell'esercito (cavalleria) sia una classe sociale e politica
Cavaliere – nel mondo romano, termine indicante sia una parte dell'esercito (cavalleria) sia una classe sociale e politica
Cavaliere – nel mondo medievale, termine indicante sia una parte dell'esercito (cavalleria) sia una classe sociale e politica

Titoli e onorificenze
 Cavaliere – titolo onorifico
 Cavaliere ereditario – titolo nobiliare
 Cavaliere – onorificenza

Altri
 Cavaliere – fiume affluente del Volturno
 Cavaliere – termine utilizzato in araldica
 Cavaliere – struttura architettonica di un castello
 Cavaliere – supporto, generalmente in plastica trasparente, che permette di reggere un foglio A4 in posizione obliqua, permettendone la lettura agli astanti

Persone
 Giovanni Cavaliere – calciatore italiano

Pagine correlate
 Cavalieri

Altri progetti